«Ве́жливые лю́ди» (также «зелёные челове́чки», «ихтамнеты») — эвфемизм и интернет-мем, которым обозначают военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, захватывавших и блокировавших стратегические объекты в украинском Крыму в ходе аннексии полуострова Россией. Термин получил распространение с конца февраля — начала марта 2014 года. Россия изначально отрицала участие своих войск в процессе захвата Крыма, но 17 апреля 2014 года Владимир Путин признал, что «вежливыми людьми» были российские военные.

28 апреля 2013 года на телеканале «Россия 24» вышел сюжет о силах специальных операций Российской Федерации, в котором рассказывалось о том, что данные подразделения предназначены «для достижения политических и экономических целей в любой точке земного шара, войска». Согласно репортажу, эти силы, воюющие в мирное время, готовы вмешаться, когда «дипломатические методы уже не действуют», они «отвлекают силы определенных стран от внешних проблем, создавая им проблемы внутренние», «раскачивают политическую систему этих государств», дестабилизируя в них обстановку. Также сообщалось, что «силы специальных операций обучают, создают и руководят иностранными партизанскими движениями». Журналисты The New Times отмечали, что в момент выхода этого репортажа «никто и подумать не мог», что уже через год эти силы приобретут мировую известность под эвфемизмом «зеленые человечки».

Возникновение термина 

Термин был придуман 27 февраля 2014 года в форме анекдота:

В Южном Бутово живут самые вежливые люди. Там всегда можно услышать: «Пожалуйста, не бейте!»

Однако широко в медийной сфере начал применяться 28 февраля, в день высадки российских войск в Крыму, после популяризации его блогером «Живого Журнала» Борисом Рожиным (colonelcassad), который вспоминал позднее об этом так:

 Лично мне, просто приглянулось выражение «вежливо» в отношении неизвестных лиц, которые захватывают стратегические объекты, формально не раскрывая своего инкогнито, поэтому в порядке шутки (так как все в Крыму прекрасно понимали, кто это и откуда) в стиле «но мы-то c вами знаем, кто это», употребил пару раз выражение «вежливые люди», без всякой задней мысли, что это будет иметь хоть какие-то поcледствия, кроме смешков у нескольких читателей, которые, возможно, обратят внимание на понравившееся мне выражение.

По другой версии автором термина выступили несколько активистов российского провластного движения Сеть, в дальнейшем выпустившие для региональных школ «Вежливую азбуку».  Раскручиванием "Вежливых людей" занимался прокремлевский блогер Станислав Апетьян, в сети известный под ником "политтрэш".

Выражение «вежливые люди» быстро вошло в употребление, когда в конце февраля — начале марта 2014 года стратегические объекты в Крыму были заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия. Они не вступали в разговоры с представителями средств массовой информации, при этом вели себя «очень вежливо», о чём 28 февраля впервые сообщило издание «Политнавигатор»:

«Примерно в час ночи захвачен аэропорт Симферополя — теми же людьми. С оружием, крепкие, в такой же одежде. Начальник охраны сообщил, что его людей вежливо попросили выйти», — сказал собеседник агентства.

В период крымских событий появилось и выражение «зелёные человечки», происхождение которого связано как с цветом камуфляжа вооружённых лиц, так и с фактом их неясного происхождения. Украинский телеканал «1+1» утверждал, что термин «зелёные человечки» был придуман местными жителями Крыма.

В украинских и других иностранных СМИ, официальных документах НАТО, а также некоторых российских источниках с самого начала заявлялось, что вооружёнными людьми без знаков различия являлись военнослужащие Российской Федерации.

В начале вооружённого конфликта на востоке Украины некоторыми украинскими СМИ, а именно КП, также называли «вежливыми людьми» повстанцев, захвативших некоторые стратегические объекты в Донецкой и Луганской областях в апреле 2014 года.

4 марта 2014 года президент России Владимир Путин, и 5 марта 2014 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявляли, что неизвестные вооружённые люди, блокирующие украинские военные объекты в Крыму, не являются российскими военнослужащими. Позднее, в ходе прямой линии 17 апреля 2014 года, Путин признал, что российские военные «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» на референдуме о статусе Крыма, состоявшегося 16 марта 2014 года, а 24 октября 2014 года он также признал, что российские войска блокировали украинские воинские подразделения, при этом в интервью телеканалу ARD он заявлял, что этот факт «мы никогда не скрывали». Данный факт также подтверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что «вежливые люди» появились в Крыму только к моменту проведения референдума, и уже после заявлений Владимира Путина и Сергея Шойгу об их отсутствии. Окончательное признание того, что «вежливыми людьми» на референдуме были в массе российские военнослужащие, было сделано в документальном фильме «Крым. Путь на Родину», снятом к годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.

Военный аспект 

В соответствии с концепцией гибридной войны, группы спецназа без опознавательных знаков скрытно перебрасываются на территорию противника с целью дестабилизации государственной власти, для чего применяются следующие методы:
 силовой захват государственных учреждений;
 подстрекательство к массовым беспорядкам;
 техническая и боевая поддержка местных инсургентов, радикальных сепаратистов и тому подобное.

Экипировка 
На «вежливых людях» были обнаружены элементы новейшей российской разработки — экипировки «Ратник». Эта экипировка начала поступать в российские войска в первом квартале 2014 года.

Численность 
Численность российских военнослужащих, действовавших в Крыму без опознавательных знаков, неизвестна. Однако, по сообщению российского представителя при Евросоюзе В. А. Чижова, всего в Крыму к началу событий находилось 16 тыс. российских военнослужащих, а ещё 9 тыс. были переброшены на полуостров по воздуху.

Оценки 
Российский филолог, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания в Забайкальском государственном университете, кандидат филологических наук Юлия Щурина трактует интернет-мем «Вежливые люди» как разновидность прецедентного феномена с содержанием узнаваемого прецедентного элемента. Филолог назвала его «мемом федерального значения». Она отметила, что популярность данного мема может быть обусловлена как актуальностью связанных с ним событий, так и несомненным комическим эффектом, заложенным в определении «вежливые» по отношению к вооружённым субъектам.

Проведённое на Украине исследование центра медиа-коммуникаций «Новая Украина» показало, что за период с 28 февраля по 4 мая 2014 года в охваченной исследованием центра части украинского медиапространства появилось более 3000 оригинальных новостей или статей (без учёта перепечаток) с использованием мема «Вежливые люди». При этом меньше всего этот мем затронул медиапространство Львовской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Кировоградской областей, а наибольшее распространение мем получил в Крыму, Харьковской и Донецкой областях — другими словами, в важнейших регионах, где происходили события, связанные с появлением этого мема.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что выражение «вежливые люди» «во многом характеризует новое качество Вооружённых сил России, которое „все увидели в Крыму“, — это принципиально новая экипировка, новое оружие, новые средства связи, а также быстрота и решительность действий».

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Ф. Клинцевич считает, что появление мема «вежливые люди» — «не следствие медийной работы, а показатель реального изменения внутреннего самочувствия военнослужащих».

Согласно проведённому РИА «Новости» в середине мая 2014 года опросу экспертов, были получены выводы, что выражение «вежливые люди» постепенно становится новым символом вооружённых сил Российской Федерации.

«Вежливые люди» как коммерческий бренд 
11 апреля 2014 года ОАО «Военторг» как дочерняя структура Министерства обороны Российской Федерации, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Вежливые люди» для своих товаров. 8 мая 2014 года, накануне праздника Дня Победы, Министерство обороны России проанонсировало и запустило в продажу линию одежды «Вежливые люди». В праздничные дни в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и других крупнейших городах России функционируют специальные павильоны, где продаётся одежда этой марки.

Футболки с логотипом «Вежливые люди» активно продаёт дочернее предприятие Министерства обороны России ОАО «Военторг», а также интернет-магазин Alfastore.ru международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ России. При этом, согласно заявлениям официальных представителей Военторга, для них это «в первую очередь вопрос имиджа Вооружённых сил, а не бизнес».

Санкт-петербургский бизнесмен Роман Еремян 1 апреля 2014 года от имени своей компании «Вива групп» подал заявку в Роспатент на регистрацию прав на бренд «Вежливые люди». 7 апреля такую же заявку подала фирма БТ44, специализирующаяся на создании баз данных. 11 апреля заявку на регистрацию прав на бренд подало ОАО «Военторг». При этом, Роман Еремян в этот же день, 11 апреля 2014 года заявил о намерениях выставить свою линейку одежды под брендом «Вежливые люди» в Крыму, Харькове, Донецке, Луганске, Одессе. Позднее стало известно, что в базе Роспатента числятся две одинаковые заявки, поданные 26 марта 2014 года от имени Василия Петухова из Москвы и Михаила Семченко из Киева. Согласно заявлению президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, два предпринимателя, Петухов и Семченко, обратились к ним за консультацией, компания помогла им подготовить заявки и 26 марта они сами отнесли их в Роспатент. Аронов говорит, что его клиенты не собираются делать бизнес на «Вежливых людях». «Они хотят передать свои заявки „Военторгу“ — для них это вопрос имиджа и престижа армии» — сказал Аронов.

Согласно оценкам экспертов, спор о правообладателях на товарный знак «Вежливые люди» может растянуться на несколько лет.

В культуре 

 13 апреля 2014 года Ансамбль имени Александрова исполнил песню «Вежливые люди» (музыка Вячеслава Уманца, слова Антона Губанкова, поёт Евгений Булочников).
 17 апреля 2014 года министр обороны Сергей Шойгу заявил: «Что касается утверждений об использовании российского спецназа в событиях на Украине, то скажу лишь одно — трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Это тем более глупо, если эта кошка умная, смелая и вежливая».
 22 апреля 2014 года Бахчисарайский городской совет принял решение установить в Бахчисарае на улице Чехова памятник «вежливому солдату» — «с элементами мест отдыха для населения».
 24 апреля 2014 года писатель-фантаст Сергей Лукьяненко написал эссе «Кошка Шойгу», в котором сказал, что «ареалом Кошки Шойгу называют как Тёмную Комнату, так и всю Новороссию. Существуют легенды о том, что обнаружить Кошку Шойгу могут только Вежливые Люди. Вероятно, это связано с тем, что и сама она Вежливая». Название и текст эссе содержит аллюзию на кота Шрёдингера.
 В апреле 2014 года чешская компания «Black dog» выпустила модели-фигурки «вежливых людей». В 2015 году российский производитель масштабных моделей Zvezda также выпустил набор «Российская современная пехота „Вежливые люди“», включающий в себя модели четырёх солдат и кота.
 8 мая 2014 года Министерство обороны России запустило линию одежды «Вежливые люди».
 Депутат Государственной думы РФ И. Л. Зотов 16 сентября 2014 года внёс законопроект об установлении 7 октября памятной даты «День вежливых людей Российской Федерации», Министерство обороны РФ эту инициативу поддержало. 27 февраля 2015 года депутат заявил, что отзовёт законопроект, поскольку дата определена президентом РФ, который 26 февраля издал указ об установлении Дня Сил специальных операций — 27 февраля.
 6 мая 2015 года в городе Белогорске Амурской области на центральной площади был установлен памятник «вежливым людям». Он выполнен скульптором Константином Гилёвым в виде полноразмерной фигуры российского военного с котёнком на руках.
 С февраля 2016 года в самопровозглашённой Луганской Народной Республике выходит детский журнал «Вежливые человечки».
 11 июня 2016 года в крымском городе Симферополь открылся памятник «вежливым людям». Композиция состоит из солдата в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры — Салават Щербаков.

См. также 
 Силы специальных операций Российской Федерации
 Ихтамнет
 Z (маркировка военной техники ВС РФ)
 Орки (прозвище)

Примечания

Литература 
 Reeves, Shane R., and David Wallace. Combatant Status of the Little Green Men and Other Participants in the Ukraine Conflict, The. // Int’l L. Stud. Ser. US Naval War Col. 91 (2015): 361.
 Шилина А. Г. Вежливые люди в антропоцентрических системах: от языковых моделей к рефлексивным практикам // Медиалингвистика. — Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. — СПб.: С-Петерб. гос. университет, институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2015. — С. 264-268.
 Тимофеев С. Е. Составное наименование вежливые люди в современном политическом и масс-медиа дискурсе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.  2018. — №5. — С. 236-244.
 Пахомова А. В., Карпова А. В. «Вежливые люди» как пример феномена мема в политической лингвистике // Наука. Технологии. Инновации : сб. науч. тр.: в 9 ч., Новосибирск, 2–6 дек. 2019 г. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. — Ч. 8. — С. 350–352.  ISBN 978-5-7782-4006-3, 978-5-7782-4014-8.
 Тимофеев С. Е., Стародубец С. Н. Составное наименование вежливые люди в русском и английском языке. // Когнитивные исследования языка. — 2020. — № 2 (41). — С. 756-760.

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

Интернет-мемы, появившиеся в 2014 году
Интернет-мемы, связанные с российско-украинской войной
Интернет-мемы России
Присоединение Крыма к Российской Федерации в культуре и искусстве
Торговые марки России
2014 год в Крыму
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Вооружённые силы Российской Федерации